Khalifa – nome proprio di persona arabo maschile
Khalifa – album di Wiz Khalifa

Persone
Al Khalifa – famiglia reale del Bahrein
Labd Khalifa – calciatore marocchino
Saber Khalifa – calciatore tunisino
Saleh Khalifa – cestista emiratino
Wiz Khalifa – rapper statunitense